Вест Џеферсон има више значења:
 Вест Џеферсон (Алабама)
 Вест Џеферсон (Охајо)
 Вест Џеферсон (Северна Каролина)